Plaats in Indonesië
 Ujung Karang (Sawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh
 Ujung Karang (Serba Jadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Ujung Karang (Karang Tinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu